Madruga ist der Familienname folgender Personen:

 Djan Madruga (* 1958), brasilianischer Schwimmer
 Ivanna Madruga-Osses (* 1961), argentinische Tennisspielerin
 Ramón Pichs Madruga (* 1962), kubanischer Klimatologe
 Teresa Madruga (* 1953), portugiesische Schauspielerin

Madruga steht für
 Madruga (Kuba), eine Stadt in Kuba